Dulon ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ludwig Dulon (1769–1826), deutscher Flötist und Komponist
 Rudolph Dulon (1807–1870), deutscher Theologe und Revolutionär

Siehe auch:
 Dulong